Суперкубок Саудівської Аравії з футболу 2018  — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 18 серпня 2018 року між чемпіоном Саудівської Аравії клубом Аль-Гіляль та володарем Королівського кубка Саудівської Аравії клубом Аль-Іттіхад.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на goalzz
 Матч на globalsportsarchive

2018
Саудівська Аравія
Серпень 2018
2018 у Саудівській Аравії